Cours de morale en Belgique
 Cours de morale en France
 Cours de morale au Québec